O evento sabre por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2019 foi disputado nos dias 20 e 21 de julho no Syma Sport and Events Centre, em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados
Os resultados foram os seguintes.

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Classificação final
A classificação final foi a seguinte. 

Campeonato Mundial de Esgrima de 2019